Shag Rocks (Massachusetts)
 Shag Rocks (Geòrgia del Sud)
 Shag Rocks (Tasmània)
 Shag Rocks (Austràlia Occidental)